Stefan Wurst (* 26. Juli 1961 in Mailand, Italien) ist ein österreichischer Rechtsanwalt.

Leben 
Wurst wurde in Mailand geboren und wuchs in Perchtoldsdorf bei Wien auf. 1979 legte er in Wien die Matura im Kollegium Kalksburg ab und studierte zunächst Medizin an der Universität Wien. Er brach dieses Studium ab und begann ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Linz, welches er 1985 mit der Promotion abschloss.
 
Nach seinem Gerichtsjahr arbeitete er als Anwaltskonzipient in der Kanzlei Woczick und Knotek in Baden bei Wien. Im Jahr 1989 legte er die Anwaltsprüfung ab und wurde 1991 in die Liste der Rechtsanwälte eingetragen. 2004 gründete er in Wien eine eigene Kanzlei mit dem Schwerpunkt Immobilienrecht.

Engagement und Mitgliedschaften  
Wurst ist Vorstandsmitglied des karitativen Vereins LIFE+ (ehem. AIDS Life), der mit dem Life Ball von 1993 bis 2019 in Wien die größte Benefiz-Veranstaltung in Europa für HIV-Infizierte und an Aids erkrankte Menschen organisierte. Er ist Vizepräsident des Österreichischen Komitees „Venedig lebt“, das in Verbindung mit der UNESCO und den Denkmalschutzbehörden von Venedig die Restaurierung von Kunstschätzen dieser Stadt betreut und finanziert.
 
Er ist außerdem Vorstandsmitglied der Stojka Holocaust Memorial Society und unterstützte Kunsthäuser wie das MuseumsQuartier, die Galerie Belvedere und die Albertina. Außerdem ist er Vizepräsident der Altkalksburger Vereinigung.

Auszeichnungen 
2015 wurde Wurst vom damaligen Kunst- und Kulturminister Josef Ostermayer das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst verliehen.

Weblinks 
 Website

Einzelnachweise  

 
 
Rechtsanwalt (Österreich)
Unternehmer (Österreich)
Person (Wien)
Absolvent der Universität Linz
Vereinsfunktionär
Träger des österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst
Österreicher 
Geboren 1961 
Mann